Miejscowości na Białorusi:
 Hrycewicze – agromiasteczko w obwodzie mińskim, centrum administracyjne sielsowietu Hrycewicze
 Hrycewicze – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie bereskim, w sielsowiecie Malecz
 Hrycewicze – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie żabineckim, w sielsowiecie Krzywlany
 Hrycewicze – wieś w obwodzie grodzieńskim, w sielsowiecie Pograniczny